Anne-Marie av Danmark ( ; ), född 30 augusti 1946 i Köpenhamn, är en dansk-grekisk furstinna som var Greklands drottning mellan 1964 och 1974. Hon är dotter till kung Fredrik IX och hans fru Ingrid av Sverige samt är yngsta syster till drottning Margrethe II. Anne-Marie gifte sig år 1964 i Aten med kung Konstantin II och trots statskuppen 1967 bär hon fortfarande titeln som drottning. Makarna fick gå i exil, men kunde 2013 åter bosätta sig i Grekland.

Biografi 

Prinsessan Anne-Marie föddes den 30 augusti 1946 i sina föräldrars residens Frederik VIII:s palats på slottsanläggningen Amalienborg, danska kungafamiljens huvudresidens i stadsdelen Frederiksstaden i centrala Köpenhamn. Hon var tredje dotter till kronprins Fredrik och kronprinsessan Ingrid. Hennes far var äldste son till kung Christian X och drottning Alexandrine av Danmark, medan hennes mor var enda dotter till kronprins Gustaf Adolf (den senare kung Gustaf VI Adolf) och hans första hustru kronprinsessan Margareta av Sverige. Vid födseln hade hon två äldre systrar, prinsessan Margrethe och prinsessan Benedikte.

Den 10 oktober 1946 döptes hon under namnen Anne-Marie Dagmar Ingrid i Holmens Kirke i Köpenhamn. Hennes faddrar var det danska kungaparet Christian X och Alexandrine, kronprins Gustaf Adolf av Sverige, prins Bertil av Sverige, kung Haakon VII av Norge, prins Georg av Grekland, kronprinsessan Märtha av Norge, änkedrottning Mary av Teck, prinsessan Dagmar av Danmark och kronprinsessan Juliana av Nederländerna.

Hon växte upp med sina systrar i föräldrarnas residenspalats, Frederik VIII:s palats, på Amalienborg i Köpenhamn, och i familjens sommarresidens Fredensborgs slott lite norr om Köpenhamn. Sommarlovet tillbringade hon med kungafamiljen i sina föräldrars sommarresidens på Gråstens slott på södra Jylland. Den 20 april 1947, mindre än ett år efter prinsessan Anne-Maries födelse, dog kung Christian X, och hennes far besteg tronen som kung Frederik IX.

Hon gifte sig 18 september 1964 i Metropolis-katedralen i Aten med kung Konstantin II av Grekland och var drottning av Grekland mellan 1964 och 1974.
Hon var under sin tid som drottning ordförande för "Hennes Majestäts fond", en välgörenhetsorganisation inrättad av drottning Frederika för att hjälpa de fattiga. Fotografen Cecil Beaton, som träffade henne 1967, bedömde henne vara vacker men för ung för sin funktion. I april 1967 tog den grekiska militären maken i en statskuppen. 20 maj 1967 födde Anne-Maria sitt andra barn, Paul. Vid dopet utsågs änkedrottning Frederika och den grekiska armén till gudföräldrar. Detta uppfattades som ett stöd till militärjuntan utomlands, och därför närvarade ingen av danska kungafamiljen vid dopet, inte heller bjöds den grekiska kungafamiljen in till hennes syster, den danska kronprinsessan Margaretas bröllop i juli. 

Efter makens misslyckade kupp mot militärjuntan i december 1967 gick familjen i exil till Rom. Familjen bodde till 1972 i Italien, men bosatte sig 1974 i London i England. Paret erkändes som kungapar av militärjuntan, som gav dem underhåll, och deltog i olika tillställningar som kungapar. Folkomröstningen om monarkin i Grekland 1974 slutade i en seger för den republikanska sidan, och familjen fick därför inte längre någon inkomst från Grekland. Anne-Marie och hennes make fortsatte att bli inbjudna till olika kungliga evenemang som kungliga dop, bröllop och begravningar. År 2013 flyttade paret till Grekland.

Barn och barnbarn 
 Alexia  (född 10 juli 1965); gift sedan den 9 juli 1999 med Carlos Javier Morales y Quintana (född 31 december 1970. De har fyra barn;
Arrietta Morales de Grecia (född 24 februari 2002).
Anna-Maria Morales de Grecia (född 15 maj 2003).
Carlos Morales de Grecia (född 30 juli 2005).
Amelia Morales de Grecia (född 26 oktober 2007).
 Pavlos (född 20 maj 1967); gift sedan den 1 juli 1995 med Marie-Chantal Miller (född 17 september 1968). De har fem barn;
 Maria-Olympia (född 25 juli 1996).
Konstantinos-Alexios (född 29 oktober 1998).
Achileas Andreas (född 12 augusti 2000).
Odysseas Kimon (född 17 september 2004).
Aristidis-Stavros (född 29 juni 2008).
 Nikolaos (född 1 oktober 1969); gift sedan den 25 augusti 2010 med Tatiana Ellinka Blatnik (född 28 augusti 1980).
 Theodora (född 9 juni 1983).
 Philippos (född 26 april 1986); gift sedan 2020 med Nina Nastassja Jade Flohr (född 22 januari 1987).

Galleri

Anfäder

Referenser

Fotnoter

Allmänna 
 
 
 
 
 
 
 
Rosvall, Ted. 2021. Bernadotte -ättlingar III. Falköping: Rosvall Royal Books.

Externa länkar 
 
 Den grekiska kungafamiljens officiella webbsida (på grekiska och engelska)

Danska prinsessor
Greklands drottningar
Födda 1946
Kvinnor
Levande personer
Huset Glücksburg